Japhet Kipkorir ist der Name folgender Personen:

* Japhet Kipkorir (* 1981), kenianischer Marathonläufer
 Japhet Kosgei Kipkorir (* 1968), kenianischer Marathonläufer